Bernhard von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Bernhard I. (Sachsen) (~950–1011), Herzog von Sachsen
 Bernhard II. (Sachsen) (nach 990–1059), Herzog von Sachsen
 Bernhard III. (Sachsen) (1140–1212), Herzog von Sachsen, Graf von Askanien und Ballenstedt
 Bernhard (Sachsen-Jena) (1638–1678), Herzog von Sachsen-Jena
 Bernhard II. (Sachsen-Lauenburg) († 1463), Herzog von Sachsen-Lauenburg 
 Bernhard von Sachsen-Lauenburg († 1523), Dompropst in Köln und Münster

 Bernhard  von Sachsen-Weimar (1604–1639), deutscher Feldherr